Unter einem Vokalschwund versteht man

den Wegfall eines Vokals am Ende eines Wortes; siehe Apokope (Sprachwissenschaft)
den Wegfall eines Vokals im Inner(e)n eines Wortes; siehe Synkope (Sprachwissenschaft)